Alkohol amylowy,   – grupa organicznych związków chemicznych będących nasyconymi monohydroksylowymi alkoholami alifatycznymi zawierającymi 5 atomów węgla.

Izomery 
Znanych jest 8 izomerów pentanolu – cztery z nich są pierwszorzędowe, trzy drugorzędowe i jeden trzeciorzędowy.

Najważniejsze izomery 
Alkohole amylowe – głównie n-amylowy (t.w. ), izoamylowy (t.w. ) i 2-metylobutan-1-ol (t.w. ) – powstają jako uboczne produkty fermentacji alkoholowej i znajdują się w niedogonie podestylacyjnym.

Zastosowanie 
Stosowany do wyrobu estrów, które charakteryzują się przyjemnym zapachem owocowym.

Przypisy 

Alkohole pierwszorzędowe
Alkanole